Manoel Affonso de Mello (Recife, 23 de março de 1954) é um poeta, historiador, professor, autor de livros didáticos e desenhista premiado. Sua poesia estampa vários produtos licenciados pelo Projeto Literato - Provocação Cultural, do qual é um dos fundadores em conjunto com a sua amada Izabella Moreira de Lucena.
Convidado pela Globo Nordeste, Manoel é membro da Equipe Globo de Vestibular e colunista de História Geral do portal PE360º. 
Desde a década de 1980, Manoel participa como palestrante de encontros culturais e congressos.

Escritores de Pernambuco